Sehested har flere betydninger:

 Sehested er det danske navn for tyske kommune og   landsby Sehestedt i  Amt Hüttener Berge i den østlige del af Kreis Rendsborg-Egernførde i Slesvig-Holsten.
 Sehested Gods – en herregård i ovennævnte by
 Slaget ved Sehested – et slag i 1813 under Napoleonskrigene, der fandt sted ved ovennævnte by
 Sehested (adelsslægt) –  en dansk adelsslægt